Limay, település Franciaországban, Yvelines megyében
Limay, település a Fülöp-szigeteken, Bataan tartományban
Limay, folyó Argentínában, Neuquén és Río Negro tartományok határán